Нінцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Нінцзун — тринадцятий імператор династії Сун (1194—1224).
 Нінцзун — десятий імператор династії Юань (1332).

Храмові імена імператорів